La persévérance est, au sens propre, la qualité ou l'action de celui qui persiste dans une manière d'être ou d'agir ; perseverance en est l'équivalent en anglais. Les deux mots ont aussi des sens figurés.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Perseverance est une astromobile qui est déployée sur le sol martien depuis le , lors de la mission spatiale Mars 2020.

Bateaux 
 Le Persévérance (1896) est un quatre-mâts barque français du .
 La Persévérance (2022) est une goélette construite pour l'avitaillement du navire océanographique Polar Pod.

Sciences humaines et sociales

Psychologie 
 La persévérance dans la croyance est le maintien d'une croyance en dépit de nouvelles informations qui la contredisent fermement.

Culture et société

Musique 
 The Sound of Perseverance est le septième et dernier album du groupe Death, sorti en 1998.

Religion 
 La persévérance des saints est une doctrine calviniste qui affirme que nul être sauvé ne peut être condamné pour ses péchés ni retomber en dehors de la foi.
 La persévérance conditionnelle des saints est la conviction arminienne que les croyants sont préservés par Dieu dans la relation de salut avec lui, à la condition d'une foi persévérante en Christ.